Защита () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 213 человек. Почтовый индекс — 26000. Телефонный код — 5256. Код КОАТУУ — 3523882502.

Местный совет 
26030, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Йосиповка, ул. Ленина, 4

Ссылки 
 Защита на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района